Persen ist der Familienname folgender Personen:
 John Persen (1941–2014), norwegischer Komponist
 Mari Boine Persen (* 1956), samische Sängerin
 Marte Mjøs Persen (* 1975), norwegische Politikerin
 Synnøve Persen (* 1950), samische Dichterin und Künstlerin

Persen ist auch:
 der veraltete deutsche Name von Pergine Valsugana, Stadtgemeinde in Trentino-Südtirol